Гладишев — російське прізвище, має жіночу форму .

Відомі носії 
 Гладишев Володимир Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 
 Гладишев Олексій Євгенович (. 1992) — російський футболіст.
 Гладишев Вадим Вікторович (. 1976) — російський футболіст.
 Гладишев Георгій Павлович (. 1936) — радянський і російський фізико-хімік, головний науковий співробітник Інституту хімічної фізики ім. Н. Н. Семенова.
 Леонов-Гладишев Євген Борисович (. 1952) — російський актор.
 Гладишев Євграф Іванович (1780-1855) — начальник Омської області (1835—1838).
 Гладишев Іван Васильович (1906-1975) — учасник Великої Вітчизняної війни сапер; повний кавалер ордена Слави.
 
 
 
 Гладишев Сергій Єгорович (. 1960) — радянський і російський футболіст.
 Гладишев Степан Трохимович (1902-1988) — гвардії генерал-майор, командир кількох дивізій, учасник Громадянської, Фінської і Великої вітчизняної і Радянсько-Японської воєн.

Див. також 
 Гладиш
 Гладишевка
 Гладишева
 Гладишевського озеро